White Lady bezeichnet:
 Leucorchestris arenicola, Spinnenart
 White Lady (Cocktail), ein Sour-Cocktail aus Gin, Triple Sec und Zitronensaft
 White Lady of the Brandberg, eine Felszeichnung in der Tsisab-Schlucht in Namibia
 The White Lady von Ballymacaw, Menhir in Irland

Siehe auch:
 Weiße Frau (Begriffsklärung)
 White Lady Banks, eine Varietät der Rosenart Rosa banksiae
 White Lady Wasserfall, ist ein Wasserfall nahe dem Ort Lydford in der Grafschaft Devon in Großbritannien